Osobe s prezimenom Wagner:
 Richard Wagner (1813. – 1883.), njemački skladatelj, reformator opere i središnja ličnost u njenom razvoju u drugoj polovici 19. stoljeća.
Adolf Wagner, nacist
Adolph Wagner, njemački ekonomist
Billy Wagner, američki igrač baseballa
Wagner Love, Brazilski nogometaš
Naselja:
Wagner, Južna Dakota
Wagner, Wisconsin